Dieser Artikel beschreibt das Damenturnier des Rogers Cup 2011.

Der Rogers Cup 2011 war ein Tennisturnier, das vom 8. bis 14. August in Toronto stattfand. Titelverteidigerin im Einzel war Caroline Wozniacki, diese scheiterte jedoch bereits in ihrem ersten Spiel in der 2. Runde. Im Finale traf Samantha Stosur auf die ungesetzte Serena Williams. Williams siegte klar mit 6:4 und 6:2 und sicherte sich ihren zweiten Titel in dieser Saison. Im Doppel traten Gisela Dulko und Flavia Pennetta zur Titelverteidigung an, schieden jedoch im Halbfinale gegen die späteren Siegerinnen Liezel Huber und Lisa Raymond aus.

Das Teilnehmerfeld des Einzelbewerbs bestand aus 56 Spielerinnen, jenes des Doppelbewerbs aus 28 Paaren. Die acht topgesetzten Spielerinnen im Einzel und die vier Topgesetzten Paarungen im Doppel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Weblinks 
Offizielle Homepage des Turniers
 
 
 

WTA Tour 2011
Tennisturnier in Toronto